Хайлигенберг:

 Хайлигенберг — коммуна (нем. Gemeinde) в Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
 Хайлигенберг — замок в коммуне Хайлигенберг в Германии, к северу от Боденского озера.
 Хайлигенберг — холм в городе Хайдельберг в Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг. 
 Хайлигенберг — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.